Полянский, Николай Иванович:
 Полянский, Николай Иванович (1898—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Полянский, Николай Иванович (1901—1975) — советский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии.